Змагання з плавання на дистанції 200 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 27 і 28 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час цих змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 27 липня о 10:28.

Півфінали
Півфінали розпочались 27 липня о 18:14.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 28 липня о 18:55.

Примітки 

200 метрів брасом (чоловіки)